O Real es un lugar situado en la parroquia de O Porto, del municipio de Rubiá, en la provincia de Orense, Galicia, España.

Referencias 

Localidades de Rubiana